Sergy - comuna francesa do departamento de Ain.
Sergy - comuna francesa do departamento de Aisne.

Ver também  
 Francisco Lourenço de Araújo, barão de Serji.

Desambiguações de topônimos